Премія «Сатурн» за найкращий телесеріал жахів — категорія премії Сатурн, яку вручає Академія наукової фантастики, фентезі та фільмів жахів. Категорія заснована у 2016 році.

Лауреати і номінанти

2016—2021

Посилання 

 Офіційний сайт
Сатурн (премія)
Засновані 2016